Oberto I – vescovo di Asti
Oberto I – Conte Palatino e marchese